Тихо Браге (; *14 грудня 1546, Кнутструп, Данія — †24 жовтня 1601, Прага) — данський астроном, астролог і алхімік.
 ІК Браге ІК «Браге» (швед. Idrottsklubben Brage) — шведський футбольний клуб з міста Бурленге.
 1680 Пер Браге (1680 Per Brahe) — астероїд головного поясу.
 1677 Тихо Браге (1677 Tycho Brahe) — астероїд головного поясу.
 4572 Браге (4572 Brage) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Брага (значення)